Сигуэнса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. 
 Замок Сигуэнса  — замок в муниципалитете Сигуэнса провинции Гвадалахара.
  — американский актёр, писатель и перформер. Был культурным консультантом анимационного фильма «Тайна Коко», также озвучил в нём двух персонажей.